Englands kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i England. Det administreres af The Football Association. Den nuværende landstræner har siden september 2021 været hollandske Sarina Wiegman.

England har kvalificeret sig til VM i fodbold for kvinder fem gange, hvor man har nået kvartfinalerne tre gange; in 1995, 2007, og 2011, samt bronzemedalje i 2015 og en fjerdeplads i 2019. De har også spillet sig i tre EM-finaler, hvor man vandt sølv i 1984 og 2009. Landsholdet vandt for første gang europamesterskabet i 2022 på hjemmebane.

Englands kvindelandshold går under kælenavnet fra fansene "Three Lionesses" eller "The Lionesses", som også referer til herrelandsholdets "The Tree Lions".

Englands placering i de største turneringer

VM i fodbold for kvinder 

*Uafgjort inkluderer knockout-kampe, som blev afgjort med straffesparkskonkurrence.

Europamesterskabet 
England deltog første gang ved EM i fodbold for kvinder i 1984, hvor de kom i finalen det år samt i 2009. Holdet er kommet til semifinalerne ved tre andre slutspil (1989, 1995, 2017) men kom kun til gruppespillet i tre udgaver (2001, 2005, 2013). Holdet kvalificerede sig ikke til slutspillet i 1989, 1991, 1993 og 1997.

*Uafgjort inkluderer knockout-kampe, som blev afgjort med straffesparkskonkurrence.
**Rød kant viser at turneringen blev holdt i hjemlandet.

Seneste resultater 
Alle tider er GMT medmindre andet er angivet.

2022

Spillere

Aktuel trup 
Følgende spillere blev udtaget til den endelige trup til EM i fodbold for kvinder 2021 i England. Derudover spilles træningskampe forud mod ,  and .

Landstræner:  Sarina Wiegman

Antal kampe og mål er opdateret pr. 20. juli 2022.

Nylig indkald til landsholdet 
Følgende spillere har også fået indkald til Englands trup indenfor de seneste tolv måneder.

Spillerstatistik

Flest kampe

Topscorere

Kaptajner

Tilskuerrekorder 

Hjemmebane

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Englands kvindefodboldlandshold  hos FIFA

 
Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold